Ellmann ist

der Familienname folgender Personen:
 Eduard Ellmann-Eelma (1902–1941), estnischer Fußballspieler
 Lucy Ellmann (* 1956), britische Schriftstellerin
 Marvin Ellmann (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Max Ellmann (1868–1920), österreichischer Politiker (SDAP)
 Richard Ellmann (1918–1987), US-amerikanischer Biograf und Literaturwissenschaftler

ein Ortsname:
 Ellmann (Seeshaupt), Ortsteil der Gemeinde Seeshaupt, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Ellman